Duesenberg steht für:

 Duesenberg, ehemalige US-amerikanische Automobil-, Rennwagen-, Fahrrad- und Motorenmarke (1913–1937)
 Duesenberg Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1970–1979)
 Duesenberg II, ehemalige US-amerikanische Automarke (1979–1999)
 Duesenberg Guitars, eine Gitarren- und Bassmarke des Unternehmens Göldo Music GmbH
 Duesenberg (Band), eine deutsche Rockmusik-Formation um Joachim Witt von 1976 bis 1980